Das Herreneinzel der Australasian Championships 1925 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Das Finale gewann der Titelverteidiger James Anderson mit 11:9, 2:6, 6:2 und 6:3 gegen Gerald Patterson. Es war sein dritter Sieg bei den Australasian Championships.

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan der Australian Open-Homepage auf archive.org

Herreneinzel
1925